

События 
 Томас Эдисон строит первую в Америке киностудию — «Чёрная Мария».
 Томас Эдисон представил публике фильм «Сцена с кузнецами».
 Первый крупный киносеанс (Всемирная выставка в Чикаго).

Фильмы 
 «Сцена с кузнецами» (), США (реж. Уильям Диксон).

Родились 
 10 февраля — Джимми Дуранте, американский актёр и певец (умер в 1980 году).
 17 февраля — Кароль Бенда, польский актёр, режиссёр и киносценарист (умер в 1942 году).
 12 апреля — Роберт Харрон, американский актёр (умер в 1920 году).
 20 апреля — Гарольд Ллойд, американский актёр и кинорежиссёр (умер в 1971 году).
 17 августа — Мэй Уэст, американская актриса (умерла в 1980 году).
 16 сентября — Александр Корда, британский кинорежиссёр венгерского происхождения (умер в 1956 году).
 26 сентября — , американская актриса (умерла в 1929 году).
 14 октября — Лиллиан Гиш, американская актриса (умерла в 1993 году).
 7 декабря — Фэй Бейнтер, американская актриса, обладательница премии «Оскар» (умерла в 1968 году).
 12 декабря — Эдвард Г. Робинсон, американский актёр румынского происхождения (умер в 1973 году).
 24 декабря — Рут Чаттертон, американская киноактриса и театральная актриса (умерла в 1961 году).

Ссылки 

 1893 год в кино на IMDb.

1893 год в кино
Годы в кинематографе